Наталья Ефимова:
 Ефимова, Наталья Петровна (род. 1983) — российская спортсменка-ориентировщица, чемпионка Европы и России.
 Ефимова, Наталья (род. 1991) — российская футболистка.